Пусто́шка —  деревня в Себежском районе Псковской области России.

Входит в состав городского поселения Идрица.

География 
Расположена в 40 км к юго-востоку от города Себеж, в 28 км к югу от посёлка Идрица и в 13 км к югу от бывшего волостного центра Бояриново.

История 
В апреле 2015 года Бояриновская волость была упразднена и все ее населённые пункты, в том числе Пустошка, включены в состав городского поселения Идрица.

Население 

Численность населения деревне по оценке на начало 2001 года составляла 72 жителя.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98  % от общей численности населения в   61 чел..

Примечания 

Населённые пункты Себежского района